|-
| 33401 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33402 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33403 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33404 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33405 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33406 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33407 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33408 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33409 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33410 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33411 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33412 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33413 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33414 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33415 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33416 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33417 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33418 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33419 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33420 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33421 - ||  || 13 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33422 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33423 - || 1999 DK || 16 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 33424 - ||  || 16 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33425 - ||  || 19 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33426 - ||  || 19 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33427 - ||  || 21 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33428 - ||  || 18 februarie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 33429 - ||  || 23 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 33430 - || 1999 EH || 7 martie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 33431 - || 1999 EK || 9 martie 1999 ||  || 
|-
| 33432 - ||  || 15 martie 1999 ||  || 
|-
| 33433 Maurilia ||  || 14 martie 1999 ||  || 
|-
| 33434 - || 1999 FU || 17 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 33435 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33436 - ||  || 20 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 33437 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33438 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33439 - ||  || 20 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33440 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33441 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33442 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33443 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33444 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33445 - ||  || 23 martie 1999 ||  || 
|-
| 33446 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33447 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33448 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33449 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33450 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33451 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33452 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33453 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33454 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33455 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33456 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33457 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33458 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33459 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33460 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33461 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33462 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33463 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33464 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33465 - ||  || 23 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33466 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33467 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33468 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33469 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33470 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33471 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33472 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33473 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33474 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33475 - ||  || 28 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33476 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33477 ||  || 27 martie 1999 ||  || 
|-
| 33478 Deniselivon || 1999 GB || 2 aprilie 1999 || Wykrota || Wykrota
|-
| 33479 - || 1999 GO || 5 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33480 Bartolucci ||  || 4 aprilie 1999 ||  || , 
|-
| 33481 - ||  || 7 aprilie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33482 - ||  || 10 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33483 - ||  || 11 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 33484 - ||  || 7 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33485 - ||  || 9 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33486 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33487 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33488 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33489 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33490 - ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33491 - ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33492 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33493 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33494 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33495 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33496 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33497 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33498 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33499 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33500 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-